Quinto Marcio Rex puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Quinto Marcio Rex (cónsul 118 a. C.).— Cónsul en el año 118 a. C.
 Quinto Marcio Rex (cónsul 68 a. C.).— Cónsul en el año 68 a. C.
 Quinto Marcio Rex (pretor).— Constructor del Aqua Marcia.